Колумбийское песо — валюта государства Колумбия.

Колумбийское песо равно 100 сентаво. В денежном обращении страны находятся банкноты номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 песо.

Монеты

Банкноты

Банкноты образца 1995—2014 годов 
В обороте находятся банкноты номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 и 50 000 песо различных годов выпуска.
Все купюры старых годов выпуска продолжают оставаться законным платёжным средством и изымаются из оборота по мере износа.

Режим валютного курса 

В настоящее время в Колумбии используется режим плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой политики (курсовой якорь) выступают показатели инфляции.

Примечания

Ссылки 
 Галерея банкнот Колумбии

Песо
Деньги Колумбии
Южноамериканские валюты